Волковиський повіт — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі:
 Волковиський повіт — у складі Великого князівства Литовського (1413—1795);
 Волковиський повіт — у складі Слонімського намісництва, потім Литовської та Гродненської губернії Російський імперії (1795—1921);
 Волковиський повіт — у складі міжвоєнної Польщі (1921—1939).